Khachaturian é um sobrenome de origem armênia e pode se referir a um dos seguintes músicos:

 Aram Khachaturian (1903-1978), criador da peça "Dança do Sabre".
 Ontronik "Andy" Khachaturian (1975-), primeiro baterista do System of a Down, ex-vocalista do The Apex Theory e atual vocalista do VoKEE.